Ю́рченко — українське патронімічне прізвище від чоловічого імені Юрко.

Відомі носії:

 Юрченко Ада Дмитрівна (1940-1999) — ланкова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці (1973).
 Юрченко Аеліта В'ячеславівна (1965) — радянська та українська спринтерка, змагалась у бігу та естафеті на 400 метрів.
 Юрченко Анатолій Іванович (1939–2003) — український кіноактор.
 Юрченко Анатолій Петрович (нар. 1947) — письменник-сатирик, драматург, публіцист, журналіст.
 Юрченко Анатолій Петрович (1948) — український політичний і державний діяч, дипломат.
 Юрченко Антон Степанович — Герой Радянського Союзу.
 Юрченко Вадим Олександрович — лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Юрченко Валерій Вікторович (1971—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юрченко Валерій Юрійович (1976) — український артист, пародист, фіналіст першого сезону шоу Україна має талант. Учасник проектів Велика різниця та Велика різниця по-українськи.
 Юрченко Василь Васильович (псевдонім Василь Борейко, 1916—1998) — український письменник, публіцист, перекладач і літературознавець.
 Юрченко Василь Петрович (* 1950) — український спортсмен, заслужений майстер спорту СРСР, срібний та бронзовий медаліст Олімпійських ігор 1976 та 1980.
 Юрченко Віталій (1900-1943) — український публіцист, автор автобіографічного роману «Шляхами на Соловки».
 Юрченко Віталій Васильович (1935) — український кінознавець, редактор. Член Національної спілки кінематографістів України.
 Юрченко Владлен Юрійович (1994) — український футболіст
 Юрченко Володимир Володимирович — Герой Росії
 Юрченко Герман Юрійович — заслужений діяч мистецтв України. Народний артист України.
 Юрченко Гліб Борисович — Герой Росії.
 Юрченко Григорій Васильович (1913—?) — сотенний УПА, який взяв собі псевдо «Лис». Народився у селі Головин Костопільського району на Рівенщині.
 Юрченко Денис Сергійович (1978) — український легкоатлет (стрибун із жердиною), бронзовий призер ХХІХ літніх Олімпійських ігор в Пекіні.
 Юрченко Єгор Артемович (1919—1981) — Герой Радянського Союзу.
 Юрченко Іван (? — †?) — начальник дивізії Дієвої армії УНР.
 Юрченко Іван Васильович (* 1988) — український спортсмен — академічне веслування, кандидат в майстри спорту України.
 Юрченко Ігор Валентинович (* 1966) — директор ДЮСШ «Крижинка»
 Юрченко Ігор Григорійович (1965) — шахтар, Герой України
 Юрченко Ігор Петрович (1979—2014) — солдат, Збройні сили України, учасник російсько-української війни.
 Юрченко Йосип Лук'янович — повний кавалер ордена Слави
 Юрченко Людмила Володимирівна (1943, Харків) — українська співачка, народна артистка УРСР (1981), лауреат Шевченківської премії (2004).
 Юрченко Марина Павлівна — акторка Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки м. Кам'янського, заслужений артист України.
 Юрченко Микола Миколайович ( 1966) — український футболіст. Виступав за збірну України. Грав на позиції нападаючого та напівзахисника.
 Юрченко Микола Миколайович — український науковець, доктор технічних наук, професор, науковий співробітник відділу транзисторних перетворювачів № 15 Інституту електродинаміки НАН України, лауреат премії НАН України імені Г. Ф. Проскури.
 Юрченко Микола Миколайович — кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Одеського юридичного інституту Національного університету Внутрішніх справ МВС України.
 Юрченко Микола Тимофійович (1924-2010) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці (1965).
 Юрченко Микола Якович (1920, Київ — 2004) — український валторніст, заслужений артист УРСР (1965).
 Юрченко Михайло Іванович (1922, Волошинівка — 2008, Кам'янець-Подільський) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Юрченко Олег Володимирович — учасник Революції Гідності (Київська область), кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Юрченко Олександр Володимирович (1904–1962) — український правник і політичний діяч.
 Юрченко Олександр Григорович (1934–2010) — доктор хімічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, заслужений професор НТУУ «КПІ».
 Юрченко Олександр Миколайович (1988, Київ) — український громадський активіст, Народний депутат України 9-го скликання.
 Юрченко Олександр Степанович (1937, Мерефа) — український письменник.
 Юрченко Олександр Олегович (1971—2014) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юрченко Павло Юрійович — підполковник Служби безпеки України, учасник російсько-української війни.
 Юрченко Пантелій Данилович — Герой Радянського Союзу.
 Юрченко Петро Аксентійович (1918—1995) — Герой Радянського Союзу.
 Юрченко Петро Григорович (1900–1972) — український архітектор, мистецтвознавець.
 Юрченко Петро Іванович (1912 — ?) — український радянський футболіст.
 Юрченко Петро Стефанович — повний кавалер ордена Слави.
 Юрченко Петро Хомович (1913—2002) — Герой Радянського Союзу.
 Юрченко Степан — козацький городовий отаман містечка Літковичі середини 17 століття.
 Юрченко Федір Маркович — повний кавалер ордена Слави.
 Юрченко Федір Сергійович (1913—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Юрченко Христина Іллівна (*1995) — українська плавчиня, майстер спорту України. Чемпіонка Літніх Паралімпійських 2012 року.
 Юрченко Юрій Валерійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Юрченко Юрій Васильович — російський драматург, актор, поет українського походження, «співак ДНРівського тероризму». Президент театральної асоціації «Les Saisons Russes».
 Юрченко Юрій Іванович — Герой Росії.
 Юрко Юрченко (справжнє ім'я — Юрій Володимирович Нечистяк)  (*1972) — український співак, композитор, лідер гурту Юркеш. Заслужений артист України.

Див. також 

 Красноюрченко
 Єрченко

Примітки 

Прізвища на -енко